Рóсси де Пáльма (, полное имя Рóза Элéна Гарси́я Эчáве (), род. , Пальма-де-Мальорка, Испания) — испанская актриса.

Биография и карьера 
Росси де Пальма родилась в Пальме-де-Мальорка на Балеарских островах. Начинала как певица и танцовщица в музыкальной группе «Peor Imposible», прежде чем её обнаружил Педро Альмодовар в одном из мадридских кафе в 1986 году. Год спустя она сыграла репортёршу Росси фон Донну в его фильме «Закон желания», а настоящая популярность к ней пришла в 1988 году после роли Марисы в чёрной комедии «Женщины на грани нервного срыва». Вскоре Росси де Пальма стала моделью и музой для дизайнеров Жана-Поля Готье, Тьерри Мюглера и Сибиллы.

Её знаковый статус в мире моды ещё больше укрепился после роли в сатирической комедии Роберта Олтмана «Высокая мода». Росси де Пальма дважды становилась номинанткой на премию «Гойя» за роли в фильмах «Кика» (1993) и «Цветок моей тайны» (1995). В 1998 году актриса была удостоена специального приза на кинофестивале в Локарно за роль актрисы-неудачницы во французском фильме «Вне игры».

В 2007 году Росси де Пальма запустила собственную парфюмерную линию под маркой французской компании «État Libre d’Orange». В настоящее время актриса проживает в Испании с дочерью и сыном.

В 2015 году приняла участие в Каннском кинофестивале в качестве члена жюри основного конкурса.

В марте 2020 года во Франции состоялась премьера  фильма «Русалка в Париже» Матиаса Мальзьё, в котором, помимо Росси, сыграли Мэрилин Лима и Николя Дювошель. В начале февраля 2022 года в российский прокат выйдет новая картина Педро Альмодовара «Параллельные матери» при участии актрисы. Картина стала фильмом-открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.

Фильмография

Награды 
 Специальный приз на кинофестивале в Локарно («Вне игры»)
 Победа на премии ACE за лучшую женскую роль второго плана («Кика»)
 Приз от Национального совета кинокритиков США (1994)
 Специальный приз на премии «Yoga Awards» (2016)
 Кавалер ордена искусств и литературы (2013)

Примечания

Ссылки